Enno II de Frisia Oriental (1505 - 24 de septiembre de 1540 en Emden) era el hijo de Edzard I de Frisia Oriental. En 1528 se convirtió en conde de Frisia Oriental. Durante la mayor parte de su vida gobernó conjuntamente con su hermano, Juan I de Frisia Oriental, quien era católico, mientras que Enno era luterano.

Enno II perdió Jever porque fracasó en cumplir las obligaciones de matrimonio que su padre había acordado para él con María de Jever. Enno y su hermano Juan supuestamente debían casarse con las herederas de Jever, pero Enno rompió el compromiso, que ofendió sobremanera a María de Jever, quien como resultado se convirtió en enemiga de por vida de Enno. Ella se aseguró que Jever fuera entregado al Condado de Oldenburgo tras su muerte.

Enno también renunció voluntariamente a Butjadingen en su matrimonio con Ana de Oldenburgo (1501-1575). Solo mantuvo Harlingerland, gobernado por el agresivo jefe Baltasar Oomkens von Esens. Enno expulsó a Baltasar en 1530, pero este retornó y devastó Frisia Oriental con la ayuda del duque de Güeldres. Enno fue obligado a reconocer a Baltasar como Jefe tribal de Harlingerland. Enno no salió bien de su disputa con Güeldres.

Enno jugó un importante papel en el ataque a numerosas abadías y monasterios frisones orientales. Confiscó sus posesiones para financiar sus guerras. Enno murió a la edad de 35 años, y su esposa Ana de Oldenburgo se convirtió en regente en nombre de sus hijos.

Hijos 
 Isabel, 1531-1555, desposó en 1553 al Conde Juan V de Schaumburg-Pinneberg (1531-1560)
 Edzard II, 1532-1599
 Eduviges, 1535-1616, desposó en 1562 al duque Otón II de Brunswick-Harburg (1528-1603)
 Ana, 1534-1552
 Cristóbal, 1536-1566
 Juan II, 1538-1591.

Ancestros 

Condes de Frisia Oriental